Хорка може бити:

 Хорка, општина у немачкој савезној држави Саксонији
 Хорка (Попрад), насеље у округу Попрад, Прешовски крај, Словачка Република
 Хорка (Хрудим), насеље у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република

или
 Хорка I, насеље у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хорка II, насеље у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хорка на Морави, насеље у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Хорка на Ваху, насеље у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република